Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 2001.És la temporada núm. 52 de la història del Campionat del món de la F1.

Es disputen un total de disset (17) curses. S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats. També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors. No es donen punts per la volta més ràpida.

Escuderies i pilots

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 2001

Classificació del mundial de pilots del 2001 

(Clau de colors)

Competicions d'automobilisme del 2001
2001